Гран-при Ивана Поддубного 2009 года cостоялся в Рязани 17-18 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Январь 2009 года
2009 год в борьбе
Спорт в России в 2009 году
Спортивные соревнования в Рязани
2000-е годы в Рязанской области